Walk, a Foo Fighters 2011-ben megjelent kislemeze
Walk (Kwabs-dal)
Walk (Pantera-dal)